

Toponyme 

 Torre, une ancienne commune suisse ;
 Torre, un lieu-dit de Porto-Vecchio (Corse-du Sud), dont le site mégalithique a donné son nom à la civilisation torréenne ;
 Torre, un concejo du comté de Treviño en Espagne.

Hydronyme 

 Torre, une rivière italienne.

Patronyme 

 Al Torre (19?-), batteur, percussionniste et joueur de timbale américain ;
 Alfonsa de la Torre (1915-1993), écrivaine espagnole membre de la Génération de 36 ;
 Carlo Torre (1608-1679), écrivain italien ; 
 Carlos Torre (1905-1978), joueur d’échecs mexicain ;
 Carlos María Javier de la Torre (1873-1968), cardinal équatorien ;
 Carlos María de la Torre y Navacerrada (1809-1879), militaire et gouverneur espagnol ;
 Dani de la Torre (1975-), réalisateur espagnol ;
 Eugenio Torre (1951-), grand maître international d’échecs philippin ;
 Famille della Torre, famille patricienne de Venise ;
 Francisco de la Torre (vers 1460-1504), compositeur espagnol ;
 Guillermo de Torre (1900-1971), artiste et écrivain espagnol;
 Henri Torre (1933-), homme politique français ; 
 Isabel Cabanillas de la Torre (1993-2020), artiste et créatrice de vêtements mexicaine ; 
 Josefina de la Torre (1907-2002), poétesse, dramaturge, actrice et artiste lyrique espagnole ;
 Karl Wilhelm von Dalla Torre (1850-1928), naturaliste autrichien ;
 Lillian de la Torre (1902-1993), femme de lettres américaine, auteure de roman policier historique ;
Matilde de la Torre (1884-1946), journaliste cantabraise, écrivaine et femme politique républicaine espagnole ;
 Mattia Torre (1972-2019), scénariste, dramaturge et metteur en scène italien ;
 Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), homme politique péruvien ;
 Vittorio Torre (18?-1921), joueur d'échecs italien ;

Divers 
 Editorial Torre, une maison d'édition fondée à Valence (Espagne) en 1943 et spécialisée dans la publication d'ouvrages en langue catalane
 Torre, une tour au Portugal dont le sommet est à l'altitude symbolique de 
 Le Mémorial Carlos Torre, un tournoi d’échecs organisé en l'honneur de Carlos Torre

Voir aussi 
 
 
 Tore
 
 

Patronyme italien
Patronyme hispanique
Homonymie d'hydronyme